Augusta Dohlmann (1847-1914), peintre danoise, demi-sœur de la suivante ;
 Helen Dohlmann (1870-1942), sculptrice danoise.